Pezens é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 11,11 km², com 1301| habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade de 117 hab/km².

Demografia

Comunas de Aude